Салли Элис Ричардсон-Уитфилд (; ) — американская актриса, наиболее известная по ролям Эллисон Блейк в телесериале «Эврика» (2006-12) и Зои Невилл в фантастическом фильме «Я — легенда» (2007).

Жизнь и карьера 
Салли Элис Ричардсон родилась 23 ноября 1967 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье афроамериканки и ирландца. У неё есть трое братьев — Джош, Чед и Нэлин. В 1985 году она окончила университет Чикагской лаборатории. В 2002 году она вышла замуж за телеактёра , у пары двое детей: дочь Паркер Ричардсон Уитфилд и сын Дре Террел Уитфилд (р. 2009).

С 1994 по 1996 год озвучивала нескольких персонажей мультсериала «Гаргульи».

Ричардсон наиболее известна благодаря ролям на телевидении. С 1999 по 2002 год она снималась наравне с Дикси Картер и Кэтлин Куинлан в сериале CBS «Семейный закон». У неё были второстепенные роли в «Внезапное пробуждение», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Полиция Нью-Йорка», «Новости» и «Морская полиция: Спецотдел».

В 2007 году сыграла Зои Невилл в фильме «Я — легенда».

С 2006 по 2012 год она снималась в сериале «Эврика», за роль в котором в 2011 году Ричардсон была номинирована на NAACP Image Award в категории «Лучшая актриса комедийного сериала».

Ричардсон сыграла главные роли в независимых фильмах «Пастор Браун» (2009) и дебютной ленте Авы Дюверней «Я буду следовать» (2010).

В 2014 году она присоединилась к сериалу BET «Быть Мэри Джейн». В 2014 году была номинирована на премию «Black Reel Awards» в категории «Лучшая актриса телефильма или мини-сериала».

С 2015 по 2017 год снималась в сериале «Сшиватели».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Лабораторных школ Чикагского университета